

Prénom 

Oswald est un prénom masculin d'origine anglo-saxonne. Il est composé des éléments ōs « dieu » et waldan « gouverner ».

Ce prénom est celui de deux saints chrétiens :
 Oswald de Northumbrie (mort en 642), roi de Northumbrie, fêté le  ;
 Oswald de Worcester (mort en 992), archevêque d'York, fêté le .

Il est également porté par les personnalités suivantes :
 Oswald (), souverain du Sussex ;
 Oswald (), souverain d'Est-Anglie ;
 Oswald Avery (1877-1955), médecin canadien ;
 Oswald Achenbach (1827-1905), peintre allemand ;
 Ozwald Boateng, tailleur britannique ;
 Oswald Boelcke (1891-1916), aviateur allemand ;
 Oswald Chambers (1874-1917), religieux écossais ;
 Oswald Garrison Villard (1872-1949), journaliste américain ;
 Oswald Heer (1809-1883), géologue et naturaliste suisse ;
 Oswald Karch (1917-2009), pilote allemand ;
 Oswald Lohse (1845-1915), astronome allemand ;
 Oswald Mosley (1896-1980), homme politique britannique ;
 Oswald Myconius (1488-1552), théologien allemand ;
 Oswald Pohl (1892-1951), officier nazi ;
 Oswald Spengler (1880-1936), historien et philosophe allemand ;
 Oswald Stoll (1866-1942), directeur de théâtre australien ;
 Oswald Teichmüller (1913-1943), mathématicien allemand ;
 Oswald Tschirtner (1920-2007), dessinateur autrichien ;
 Oswald Veblen (1880-1960), mathématicien américain ;

Nom de famille 

Ce prénom est également le nom de famille des personnalités suivantes :

 Armande Oswald (née en 1940), peintre et dessinatrice suisse ;
 Denis Oswald (né en 1947), rameur suisse ;
 George Oswald (1735-1819), marchand écossais ;
 Gerd Oswald (1919-1989), réalisateur américain ;
 Henrique Oswald (1852–1931), compositeur portugais ;
 James Oswald (1703-1793), théologien écossais ;
 James Francis Oswald (1838-1908), homme politique britannique ;
 John Oswald (1760-1793), écrivain et révolutionnaire écossais ;
 John Oswald (né en 1953), compositeur canadien ;
 Lee Harvey Oswald (1939-1963), l'assassin présumé de John F. Kennedy ;
 Marianne Oswald (1901-1985), actrice et chanteuse française ;
 Pierre-Jean Oswald (1931-2000), éditeur français ;
 Philipp Oswald (né en 1986), joueur de tennis autrichien ;
 Richard Oswald (1880-1963), réalisateur autrichien ;
 Stephen S. Oswald (né en 1951), astronaute américain ;

Arts et culture 

 Mon oncle Oswald est un roman de Roald Dahl (1979).
 Oswald le lapin chanceux est une série d'animation de Walt Disney (1927-1943).
 Oswald la pieuvre est un dessin animé américain (2001-2003).
 Oswald Chesterfield Cobblepot, le pingouin, est un personnage de DC Comics.

Autres 

 Nouvelles Éditions Oswald (NéO) est un éditeur de romans policiers, science-fiction et fantastique
 Oswald est une entreprise agroalimentaire suisse
 HMS Oswald était un sous-marin de classe Odin de la Royal Navy. 

Homonymie de prénom
Homonymie de patronyme
Patronyme lorrain
Nom théophore